Pelat désigne :
 le Massif du Pelat et le mont Pelat ( d'altitude), dans les Alpes ;
 Roger-Patrice Pelat (1919 — 1989), ancien résistant et homme d'affaires français.